Rezultati Prvenstva Avstralije 1939 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Bromwich je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  John Bromwich (prvak)
  Adrian Quist (finale)
  Harry Hopman (četrtfinale)
  Jack Crawford (polfinale)
  Leonard Schwartz (drugi krog)
  Vivian McGrath (polfinale)
  Donald Turnbull (četrtfinale)
  Jack Harper (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1939